MHC est un sigle qui peut faire référence à :

Entreprises 
 Major histocompability complex, en immunologie.
  , société russe chargé de gérer les actifs d'autres sociétés, créée par Roman Abramovitch en 2008.

Sport 
 Marseille Hockey Club, club de hockey sur glace de Marseille en France ;
 MHC Martin, club de hockey sur glace de Martin en Slovaquie ;
 Meudon Hockey Club, club de hockey sur glace de Meudon en France;

Médecine 
 masque à haute concentration, ou masque haute concentration (masque d'oxygénothérapie).